Bergasjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergasjön (Gällaryds socken, Småland), sjö i Värnamo kommun, 
Bergasjön (Villstads socken, Småland), sjö i Gislaveds kommun,  (6,11 ha)
Bergasjön (Ambjörnarps socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun,  (13,8 ha)
Bergasjön (Tranemo socken, Västergötland), sjö i Tranemo kommun, 
Bergasjön, Södermanland, sjö i Södertälje kommun,  (34 ha)
Bergasjön, Uppland, sjö i Norrtälje kommun,  (9,93 ha)

Se även 
 Bergsjön

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn